Skórzec (gromada w powiecie siedleckim)
 Skórzec (gromada w powiecie siemiatyckim)